Margaret Court ha battuto in finale Helga Niessen 6–2 6–4.

Teste di serie
 Margaret Court (campionessa)
 Billie Jean King (quarti di finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Julie Heldman (semifinali)
 Kerry Melville (primo turno)
 Françoise Dürr (ottavi di finale)
 Helga Niessen (finalista)
 Rosie Casals (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Open di Francia 1970